Acaiacá — Cedrela fissilis
Cedro-cheiroso — Cedrela odorata
Thuja plicata

Desambiguação